Tillabéri (regio), een regio van Niger; en
 Tillabéri (stad), de hoofdstad van het departement.